

Patronymes 
 Antoine Alphonse Chassepot (1833-1905) armurier et créateur du fusil du même nom.
 Victor Chassepot : pseudonyme utilisé par André Gide pour signer une lettre du  à Paul Léautaud.

Arme 
 Chassepot modèle 1866, fusil créé par Antoine Alphonse Chassepot et mis en service par l'armée française en 1866.

Patronymes homophones
 Jean-Jules Chasse-Pot (1933-2010) sculpteur français homophone

Homonymie